Hartigiola är ett släkte av tvåvingar. Hartigiola ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gallmyggor
Hartigiola